Scheitergraben ist ein Gewässer- und Talname:

 Scheitergraben (Augraben), linker Zufluss des dort noch Rohrbach genannten Augrabens (zum Wiener Neustädter Kanal) bei Rohrbach, Markt Alland, Bezirk Baden, Niederösterreich
 Scheitergraben (Göstlingbach), linkes Nebental zum Göstlingbach bei Kogl, Markt Göstling an der Ybbs, Bezirk Scheibbs, Niederösterreich
 Scheitergraben (Krebsbächle), linker Zufluss des Krebsbächles (zum dort Sägmühlebach genannten Moosbach, zur Fichtenberger Rot) bei Hütten, Gemeinde Mainhardt, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg  

Siehe auch:
 Scheiterbach